Баньян — Бенгальський фікус.
 Великий баньян — дерево з найбільшою у світі площею крони.